Anastasija Wieszczikowa (ros. Анастасия Вещикова, ur. 28 lipca 1995 w Moskwie) – rosyjska skoczkini narciarska. Uczestniczka mistrzostw świata seniorów (2011), mistrzostw świata juniorów (2011, 2012), a także igrzysk olimpijskich młodzieży (2012). Medalistka mistrzostw kraju.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1995